Форт-Пек (, Fort Peck Reservoir) — водохранилище на реке Миссури, в северо-восточной части штата Монтана, США. Сформировано плотиной Форт-Пек. Расположено примерно в 230 км к востоку от Грейт-Фолс и в 190 км к северу от Биллингс.

С запасом воды в 23,1 км³ Форт-Пек является пятым по объёму водохранилищем США. Длина составляет около 216 км; площадь зеркала — 1018 км² (третье по площади водохранилище страны).

Примечания 

Бассейн Миссури
Водохранилища США
Здания и сооружения Монтаны
Водные объекты Монтаны
География округа Филлипс (Монтана)
География округа Фергус
География округа Петролеум
География округа Гарфилд (Монтана)
География округа Валли (Монтана)
География округа Мак-Коун